Příjmení Freisler nosí více různých významných osobností:

 Adolf Freisler (* 1941) – český a československý politik
 Roland Freisler (1893–1945) – německý soudce
 Wilhelm Freisler (1862–1930) – rakouský advokát a politik německé národnosti z Moravy